Андре́й Тимоше́нко:
 Тимошенко, Андрей Иванович (1969—2010) — советский и российский футболист, судья.
 Тимошенко, Андрей Станиславович (род. 1972) — полковник, Герой Российской Федерации.